Icaraí pode referir-se a:

Icaraí -  bairro de Niterói
Jardim Icaraí - bairro brasileiro da cidade de São Paulo
Icaraí de Minas - município de Minas Gerais.
Icaraí - praia de Caucaia (Ceará)
Icaraí - praia de Niterói (Rio de Janeiro)
Icaraí - praia de Amontada (Ceará)
Icaraí do Ranulfo - povoado de Nova Canaã (Bahia)

Desporto
CR Icaraí - clube polidesportivo brasileiro de Niterói (Rio de Janeiro)

Icarai